Lago di Thousand Island – lago degli Stati Uniti d'America
 Salsa Thousand Island – condimento statunitense

Pagine correlate 
 Thousand Islands (disambigua)